Tuomisto est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Ilkka Tuomisto (né en 1984), fondeur handisport finlandais
Pekka Tuomisto (né en 1960), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois